Ladrido jurásico es el séptimo capítulo de la cuarta temporada de la serie de televisión Futurama.

Sinopsis 
El episodio empieza cuando Bender está haciendo unos trucos de magia y Fry le ayuda. La leche de una jarra desaparece misteriosamente, aunque también aparece líquido chorreando por las rendijas de la carcasa de Bender. A continuación, la televisión informa de que en unas excavaciones arqueológicas se ha descubierto una antigua pizzería del siglo XX. Fry reconoce su antiguo lugar de trabajo y va a visitarlo. Curioseando entre los objetos rescatados, Fry se topa con los restos fósiles de su antiguo perro Seymour. En varios flashback, se cuenta la historia de cómo Fry conoció a Seymour y los momentos felices que pasaron los dos juntos.

El amor que Fry muestra por Seymour enfurece a Bender, que se siente desplazado. Mientras tanto, Fry le pide al profesor Farnsworth que cree un clon de Seymour a partir de sus restos fósiles. Durante un ataque de celos, Bender arroja el cuerpo de Seymour a la lava, pero lo rescata cuando entiende los sentimientos de Fry. Cuando el profesor hace el experimento, descubren que Seymour murió de viejo a los 15 años (en el año 2011), mientras que Fry fue congelado cuando Seymour tenía solo 3 años de edad. Así, Fry cree que Seymour debe haber tenido una nueva vida canina independiente de él y decide no recuperarlo. En el final, una nueva escena de flashback nos muestra los siguientes 12 años de Seymour en el siglo XX, esperando a Fry en la puerta de la pizzería de Panucci haciéndose cada vez más viejo.

Referencias culturales 
El título es un homenaje a la famosa novela Parque Jurásico de Michael Crichton.
El capítulo es también una referencia al relato tradicional del perro que espera a su amo, como Argos a Ulises o Hachiko el perro japonés que esperó a su dueño durante 9 años en una estación de tren después de que este falleciera.

Enlaces externos 
55th Emmy Awards at emmys.com
Yahoo.tv
Jurassic Bark at The Infosphere.

Episodios de Futurama